Eric Kirschner (1973–), kanadyjski zapaśnik
 Gustaw Kirschner (1873-1939), polski bankowiec, działacz społeczny
 Hermann Kirschner (1910-1948), niemiecki zbrodniarz wojenny
 Jana Kirschner (1978-), słowacka piosenkarka
 Jessica Mercedes Kirschner (1993–), polska blogerka modowa
 Marcin Kirschner (1889-), polski szachista
 Martin Kirschner (ujednoznacznienie)
 Wilhelm Kirschner (1919-1994), rumuński piłkarz ręczny